La saison 1964-1965 du Championnat de RFA de football était la  de la première division professionnelle, la Bundesliga. Les 16 meilleurs clubs de RFA sont regroupés au sein d'une poule unique où chaque formation affronte ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les 2 meilleurs clubs de Regionalliga.

C'est le Werder Brême qui remporte le titre après avoir terminé en tête du championnat. C'est le premier titre de champion d'Allemagne de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants 
 Eintracht Braunschweig
 Hambourg SV
 Werder Brême
 FC Nuremberg
 VfB Stuttgart
 TSV Munich 1860
 Eintracht Francfort
 Karlsruher SC
 Hertha Berlin
 Borussia Neunkirchen - Promu de Regionalliga
 FC Kaiserslautern
 Hanovre 96 - Promu de Regionalliga
 FC Cologne
 Borussia Dortmund
 MSV Duisbourg
 Schalke 04

L'affaire du Hertha Berlin 
À la fin de la saison, Schalke 04 et Karlsruher SC, ayant terminé aux 2 dernières places du classement, doivent être relégués en Regionalliga. Cependant, la DFB est informé d'irrégularités à propos de frais de transferts, primes à la signature et de salaires de joueurs payés par le club du Hertha Berlin. Un audit financier du club est ordonné et a conduit au retrait de la licence pour le Hertha. Afin d'éviter tout litige ou bataille juridique avec les 2 clubs sportivement relégués, la fédération décide d'élargir la Bundesliga à 18 équipes pour la saison prochaine; Schalke 04 et Karlsruhe sont maintenus. Afin que Berlin ait toujours un club parmi l'élite, le Tasmania 1900 Berlin est promu en plus des 2 vainqueurs des play-offs de promotion de Regionalliga.

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour le décompte des points est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, abandon ou forfait : 0 point

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football

Lien externe 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de football
Allemagne
Allemagne
Sport en Allemagne en 1964
Sport en Allemagne en 1965